ochmistrz – urząd dworski w dawnej Polsce
 ochmistrz – stanowisko oficerskie w dziale hotelowym na statku pasażerskim